Koślinka (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Tucholski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Koślinka (powiat Chojnicki), een plaats in het Poolse district Chojnicki, woiwodschap Pommeren
 Koślinka (powiat Sztumski), een plaats in het Poolse district Sztumski, woiwodschap Pommeren